Prvić je ime več otokov in naselij v Jadranskem morju:

 Prvić, otok v Šibeniškem kanalu
 Prvić, otok v Velebitskem kanalu
 Prvić Luka, naselje na otoku Prvić
 Prvić Šepurine, naselje na otoku Prvić